Etzold ist der Familienname folgender Personen:

 Hannah Etzold (* 2005), deutsche Fußballspielerin
 Hans-Rüdiger Etzold (* 1940), deutscher Chefredakteur und Fachbuchautor
 Thomas Etzold (* 1956), deutscher Kameramann
 Veit Etzold (* 1973), deutscher Autor